Água Boa (Mato Grosso) — município do estado de Mato Grosso
 Água Boa (Minas Gerais) — município do estado de Minas Gerais
 Água Boa (aldeia indígena) — aldeia do município de Santa Helena de Minas, estado de Minas Gerais
 Jardim Água Boa I — bairro no município de Dourados, estado de Mato Grosso

Desambiguações de topônimos